W Polsce
 Grudna – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Grudna - przysiółek wsi Będziemyśl w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Grudna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo 
 Grudna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno 
 Grudna – osada w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Grudna – gromada

 Zobacz też
 Grudna Dolna, Grudna Górna, Grudna Kępska